Stati Uniti d'America
 Rocky Ridge – villaggio della Contea di Ottawa, Ohio
 Rocky Ridge – città della Contea di Juab, Utah